Бенавенте () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бенавенте-и-Лос-Вальес. Занимает площадь 45 км². Население — 19 100 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 65 км.

Город основан в 1167 году и до XIX века принадлежал герцогам Бенавенте из рода Пиментелей.

Литература

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Саморы
Муниципалитеты Саморы